A Paróquia São João Evangelista está localizada no centro da cidade do município de Ibaté.

História 
A Paróquia de São João Evangelista, foi criada em 19 de abril de 1906. Foi a primeira desmembrada da Paróquia de São Carlos do Pinhal, antes desta tornar-se catedral, como Sede Diocesana; e o padroeiro escolhido foi São João Evagelista.

Ver também 
 Paróquias da Diocese de São Carlos

Ligações externas 
 

Joao Evangelista, Sao, Paroquia
Templos católicos romanos
Igrejas de São Paulo (estado)
Ibaté
Fundações em São Paulo em 1906